Schillerplatz ist die Bezeichnung unter anderem für folgende Orte

 Schillerplatz (Berlin), Platz in Berlin-Friedenau
 Schillerplatz (Berlin), historischer Name für einen Teil des Gendarmenmarkts in Berlin-Mitte
 Schillerplatz (Chemnitz), Park an der Straße der Nationen
 Schillerplatz (Cottbus), Ort des Großen Hauses des Staatstheater am Schillerplatz
 Schillerplatz (Dresden)
 Schillerplatz (Düsseldorf)
 Schillerplatz (Iserlohn)
 Schillerplatz (Kaiserslautern)
 Schillerplatz (Mainz)
 Schillerplatz (Mannheim)
 Schillerplatz (Mönchengladbach)
 Schillerplatz (Nürnberg)
 Schillerplatz (Offenbach am Main)
 Schillerplatz (Osnabrück), seit 1961 Berliner Platz (Osnabrück)
 Schillerplatz (Potsdam)
 Schillerplatz (St. Johann, Saar), siehe Liste der Baudenkmäler in St. Johann (Saar) #Schillerplatz
 Schillerplatz (Stuttgart)
 Schillerplatz (Wetzlar)
 Schillerplatz (Wiesbaden)

Österreich
 Schillerplatz (Graz), Platz mit Park, bis 2015 Studentencafe Schillerhof, nahe Straßenbahnendstation Krenngasse
 Schillerplatz (Linz), Straße am und Synonym für Schillerpark (Linz), als Park gestaltet, der 2012 erweitert wurde
 Schillerplatz (Wien), Platz im 1. Wiener Gemeindebezirk mit inliegendem Schillerpark

Siehe auch: